Olimpiada Wiedzy o RP – olimpiada szkolna z zakresu tematyki wiedzy o społeczeństwie i edukacji prawniczej, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem olimpiady jest Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe Coptiosh w Białymstoku.

Olimpiada jest finansowana z wpłat uczestników, środków własnych organizatora oraz środków na realizację projektu pozyskanych z innych źródeł, w tym i ewentualnych sponsorów.

Cele 
Celem głównym olimpiady jest upowszechnianie wiedzy na temat współczesnej Rzeczypospolitej Polskiej – m.in. jej konstytucji, ustroju, systemu politycznego, samorządu terytorialnego, organów władzy publicznej, prawa, społeczeństwa, przestrzegania praw człowieka, polityki zagranicznej czy członkostwa w organizacjach międzynarodowych, promocja takich wartości jak demokracja, tolerancja, patriotyzm i szacunek do własnej Ojczyzny, jak również umożliwienie uczniom zaprezentowania posiadanych wiadomości i umiejętności z zakresu olimpiady.

Etapy 
Olimpiada składa się z trzech etapów:
 etap szkolny – test rozwiązywany on-line, z każdej szkoły przechodzą dalej trzej uczestnicy z najlepszymi wynikami;
 etap okręgowy – składa się z dwóch części:
 część I – test: uczestnicy udzielają odpowiedzi na 40 pytań testowych wielokrotnego wyboru w nieprzekraczalnym czasie 40 minut, w każdym pytaniu co najmniej jedna odpowiedź jest prawidłowa, każde pytanie oceniane jest za 0 lub 1 pkt;
 część II – rozwiązywanie pracy z zadaniami otwartymi – pytań testowych za 35 pkt. i 1 zadania krótkiej wypowiedzi za 5 pkt. – łącznie za II część można uzyskać maksymalnie 40 pkt.; 
 finał składa się z trzech części:
 część I – test z zadaniami zamkniętymi i otwartymi: uczestnicy udzielają odpowiedzi na pytania, za które można uzyskać w sumie 50 pkt., w nieprzekraczalnym czasie 50 minut, z zagadnień działu I, II i III stałego programu tematycznego olimpiady;
 część II – test z zadaniami zamkniętymi i otwartymi: uczestnicy udzielają odpowiedzi na pytania, za które można uzyskać w sumie 40 pkt., w nieprzekraczalnym czasie 40 minut, z zagadnień zmiennego programu tematycznego olimpiady;
 część III – quiz z zakresu zarówno stałego, jak i zmiennego programu tematycznego, za który można uzyskać maksymalnie 10 pkt.

Komisja 
Członkami komisji finałowej są naukowcy i dziennikarze oraz rotacyjnie członkowie komitetów okręgowych. Przewodniczącą Komitetu Głównego jest dr hab. Joanna Sadowska prof. UwB (Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku).

Przypisy

Bibliografia 
 
 

RP
Oświata w Białymstoku